Waco puede referirse a:

Waco (Carolina del Norte), localidad estadounidense.
Waco (Georgia), localidad estadounidense.
Waco (Misuri), localidad estadounidense.
Waco (Nebraska), localidad estadounidense.
Waco (Texas), localidad estadounidense.
Waco CG-4, planeador más utilizado para transporte de carga y tropas durante la Segunda Guerra Mundial, por los Estados Unidos.